Ради́мов — русская фамилия. От старинного имени Радим — сокращенная форма древнерусского имени Радимир («радеть за мир»).

 А. Радимов — график, работавший с журналом «Сатирикон» в начале XX века.
 Радимов, Павел Александрович (1887—1967) — советский поэт и художник.
 Радимов, Владислав Николаевич (род. 1975) — российский футболист.

 Радимов (:en:Radimov) — деревня в Словакии.

Примечания